Cize (Ain)
 Cize (Jura)
 Uhart-Cize